Телеканал «Студия-41» (ранее «41-Домашний») — бывший телевизионный канал в Екатеринбурге. В последнее время наполнение эфира было программами собственного производства, а также ретрансляция программ канала «Продвижение» в рамках сетевого партнёрства. По состоянию на июнь 2021 года телеканал вещал лишь в режиме кабельного телевидения.

История 
Телекомпания «Студия-41» была основана в 1997 году. 21 апреля 1997 года получила лицензию на осуществление телевещания на 41 ТВК и 14 июня 1997 года впервые вышла в эфир.

6 марта 2005 года канал «Домашний» стал сетевым партнёром телекомпании «Студия-41», который в январе 2006 года изменил своё название на «41-Домашний».

14 марта 2019 года новым собственником канала «41-Домашний» стали свердловские власти под видом «Монетного щебеночного завода» (также являющимся собственником «4 канала»), а генеральным директором была назначена Элеонора Расулова.

22 апреля 2019 года телекомпания переехала в новое здание по адресу ул. Воеводина д. 8, где находится «4 канал». Кроме того, у «41 канала» появилась новая студия и начался постепенный переход на формат вещания 16:9.

С 1 января 2020 года телеканал перешёл на собственное круглосуточное вещание. Также вернулось историческое наименование телеканала «Студия-41». На многих печатных изданиях Екатеринбурга с конца декабря 2019 года находилась реклама «Студии-41». Кроме того, телеканал прекратил аналоговое вещание на 41 ТВК.

25 мая новым сетевым партнёром «Студии-41» стал омский канал «Продвижение». До этого в Екатеринбурге сетевым партнёром «Продвижения» был канал «Екатеринбург-ТВ», закрывшийся 1 мая 2020 года.

Рекламная служба «Рубин» 
Отдел продаж рекламы на канале «Студия-41» был организован при основании телеканала в 1997 году. В 1998 году при объединении с телеканалом «РТК» (ныне «СТС-Урал») получил название «Объединенной рекламной службы».

В 2003 году телеканал «ЦТУ» передал право продажи своих рекламных возможностей телекомпании «Студия-41». Рекламная служба получила название «Рубин». Новое наименование службы перекликалось с неофициальным названием здания на Малышева 44, в котором располагалась телекомпания «41-Домашний».

14 декабря 2004 года «Рубин» начал продавать рекламу в эфире радиостанции «Маяк в стиле рок».

В 2005 году по решению совета директоров «СТС Медиа» продажи рекламы в региональном эфире «СТС» были переданы «Видео Интернешнл Трэнд». Только в Екатеринбурге, несмотря на то что «СТС Медиа» принадлежало 51 % «СТС-Урал», «Рубину» удалось сохранить за собой право продаж возможностей «СТС-Урал», так как такое стратегическое решение требовало согласие всех акционеров.

В 2006 году, по собственным оценкам, доля на рекламном телерынке Екатеринбурга составляла 32-34 % (около 9 млн долларов). Практически половину этой доли обеспечивали продажи возможностей «СТС-Урал».

1 января 2007 года, после приобретения каналом «ДТВ» местного сетевого партнера — телекомпании «МИГ ТВ», «Рубин» получил право продажи рекламы в её эфире.

С 1 октября 2007 года по решению «СТС Медиа» право продаж в региональном эфире телеканалов холдинга («СТС-Урал», «Домашний») было окончательно передано в рекламную группу «Телец Видео Интернешнл» — екатеринбургскую «дочку» Трэнда. Рекламная служба «Рубин» прекратила своё существование.

В последнее время отдел продаж «Студии-41» занимался размещением рекламы в программах собственного производства и спецпроектах. С 2014 по 2019 г. он также занимался размещением рекламы на телеканале «Екатеринбург-ТВ» (ЕТВ).

Информационное вещание 
До ноября 1999 года в эфире телекомпании «Студия-41» выходили краткие информационные блоки без ведущих под названием «Просто новости».

1 ноября 1999 года «Просто новости» были заменены на два получасовых выпуска новостей с традиционным ведущим в студии. Первый выпуск новостей в новом формате совместно с Натальей Богдановой провел приглашенный московский тележурналист Александр Гурнов. Выпуски новостей назывались по времени выхода — «Новости в 19:00» и «Новости в 22:00».

14 марта 2002 года информационные программы телекомпании «Студия-41» стали выходить из новой студии, построенной по принципу ньюс-рум, в котором живым фоном для ведущего и гостей выступала реальная редакция новостей. Вместе с новым оформлением информационные выпуски получили другое название — «Новости в наступлении», — и собственный логотип — стрелку, направленную вверх.

В мае 2004 года вечерний выпуск новостей получил собственное название — «Новости в наступлении. Сверх Плана». С самой первой передачи её вел один-единственный ведущий — Павел Кольцов.

После начала вещания телеканала «Домашний», из названия выпусков исчезли слова «в наступлении».

16 августа 2010 года выпуск в 19:00 также получил собственное имя — «Главные новости Екатеринбурга».

22 апреля 2019 года изменилось время выхода в эфир «Главных новостей Екатеринбурга». Теперь они выходили в эфир в 18:00 и 0:00.

С 9 января 2020 года «Главные новости Екатеринбурга» выходили в эфир в 19:00. 21 февраля вышел последний выпуск программы. Руководство телеканала объяснило закрытие передачи тем, что её «слишком дорого производить».

С 22 февраля, после закрытия «Главных новостей Екатеринбурга», ежедневно в 7:55, 9:55, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 15:55, 18:25, 19:20, 19:55 выходил пятиминутный информационный дайджест «Главное сегодня».

Программы собственного производства

Информационно-аналитические 
 Главное сегодня — ежедневная информационная программа
 Подробный разговор

Развлекательные 
 
 Утренний экспресс

Ежегодные спецпроекты 
 Телемарафон в честь Дня Победы
 Телемарафон, посвященный празднованию дня города Екатеринбурга
 Дневники Мисс Екатеринбург — телевизионный отборочный тур претенденток на титул Мисс Екатеринбург
 Мисс Екатеринбург — трансляция финала городского конкурса красоты

Другие 
 Вести настольного тенниса
 Главное в городе

Снятые с эфира 
 Из первых уст — еженедельная интерактивная программа с первыми лицами Екатеринбурга
 Новости-41. Сверх плана — вечерний выпуск новостей
 Болельщик — еженедельная передача о спортивном Екатеринбурге
 Новое Утро (1999—2004) — утреннее шоу
 Женское счастье — передача о латиноамериканских сериалах
 Конкурс песен из латиноамериканских сериалов (2003—2007)
 Неделя без галстука — еженедельная информационно-аналитическая программа
 Послесловие к Новостям
 Главные новости Екатеринбурга — ежедневная информационная программа
 Открытая студия
 Полезный вечер
 Учимся дома
 Прямая линия с Главой Екатеринбурга
 Главный в городе
 Жилые Кварталы

Персоналии

Ведущие канала в разное время 
 Наталья Минц (Послесловие, Неделя)
 Павел Кольцов (Новости-41. Сверх плана,Главные новости Екатеринбурга)
 Дмитрий Чебыкин (Неделя)
 Евгения Мартынова (Из первых уст)
 Наталья Богданова (Новости)
 Анна Шнайдер (Новости, Новости в наступлении)
 Юлия Ющик (Новости в наступлении)
 Инесса Мастяница (Новости в наступлении, Новости-41)
 Ирина Гагарина (Главные новости Екатеринбурга)
 Галина Бескровная (Главные новости Екатеринбурга)
 Галина Палиброда (Вкус жизни)
 Анита Пастухова-Глебова (Вкус жизни)
 Елена Менакер (Вкус жизни, Прогноз погоды)
 Надежда Иванова (Вкус жизни, Новое утро, Полезный вечер)
 Юрий Казарин (Новое утро)
 Лера Костюник (Новое утро)
 Юрий Товбин (Новое утро)
 Александр Копылов (Новое утро)
 Роман Покрышкин (Новое утро)
 Геннадий Ильин (Новое утро, Прогноз погоды)
 Наталья Левкина (Прогноз погоды)
 Софья Домрачева (Женское счастье)
 Анастасия Эйнгорн (Главные новости Екатеринбурга)
 Александр Корчагин (Прогноз погоды)
 Виктория Левицкая (Прогноз погоды)
 Сергей Белов (Кухня)
 Алёна Костерина (Полезный вечер)
 Владислав Горин (Главные новости Екатеринбурга)
 Ольга Павлова (Послесловие, Главные новости Екатеринбурга, Жилые Кварталы)
 Артемий Захаров (Главные новости Екатеринбурга)
 Елена Руссу (Главные новости Екатеринбурга)
 Мария Новикова (Главные новости Екатеринбурга)
 Елена Гордиенко (Главные новости Екатеринбурга)
 Владислав Изюменко (Главные новости Екатеринбурга)
 Вероника Новосёлова (Главные новости Екатеринбурга,Подробный разговор)
 Юрий Шумков (Главные новости Екатеринбурга, рубрика «Городской дозор»)
 Алексей Фаюстов (Главные новости Екатеринбурга)
 Оксана Маклакова (Сумма мнений)
 Александр Пугачёв (Главные новости Екатеринбурга)
 Маргарита Гордеева (Главные новости Екатеринбурга)

Награды 
 2015 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Ведущая программы «Послесловие к новостям» Ольга Павлова — победитель в номинации «Интервьюер».
 2012 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». «Главные новости Екатеринбурга» — победители в номинации «Ежедневная информационная программа для городов — миллионников».
 2011 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Победа в номинации «Телевизионный дизайн» за оформление и промоушн программы «Новости 41-го канала».
 2008 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Ведущий программы «Неделя без галстука» Алексей Фаюстов — победитель в номинации «Ведущий итоговой программы».
 2007 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Журналист программы «Новости-41» Артемий Захаров — победитель в номинации «Репортер».
 2007 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Программа «Неделя без галстука» — победитель в номинации «Информационно-аналитическая программа».
 2004 — Всероссийский конкурс «Как наше слово отзовется: русский язык в электронных СМИ». Ведущий программы «Новости в наступлении» Алексей Фаюстов — победитель в номинации «Слово обозревателя».
 2004 — Конкурс «Национальной Ассоциации Телерадиовещателей». Проекты «Новостей в наступлении» («Поверь в мечту» и «Озеленение города») — победители в номинации «Социальный проект».
 2003 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Программа «Кухня» — победитель в номинации «Развлекательная программа».
 2003 — Фестиваль спортивной журналистики «Серебряный волк». Ведущий программы «Болельщик» Юрий Шумков — победитель в номинации «Спортивный журналист электронного СМИ».
 2002 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Программа «Новости в наступлении» — победитель в номинации «Информационная программа».
 2002 — Телевизионная премия «ТЭФИ-Регион». Ведущая программы «Неделя» Наталья Минц — победитель в номинации «Интервьюер».
 2002 — Бал уральской прессы «Золотая акула». Журналист программы «Новости» Инна Осипова — победитель в номинации «Информационный журналист».
 2002 — Бал уральской прессы «Золотая акула». Журналист программы «Новости» Дмитрий Чебыкин — победитель в номинации «Журналистский дебют».
 2001 — Всероссийский конкурс информационных программ региональных телекомпаний «Новости — время местное». Журналист программы «Новости» Оксана Избышева — Гран-При конкурса за сюжет о забастовке шахтеров в поселке Буланаш.
 2001 — Всероссийский конкурс информационных программ региональных телекомпаний «Новости — время местное». Программы «Новости» (ведущий Алексей Фаюстов) — победитель в номинации «Информационная программа».
 2001 — Всероссийский конкурс информационных программ региональных телекомпаний «Новости — время местное». Ведущая программы «Новости» Анна Шнайдер — победитель в номинации «Телевизионный ведущий».
 2001 — Фестиваль «Лазурная звезда». Репортаж журналиста «Новостей» Ольги Владимирской — диплом программы «Совершенно секретно».
 1998 — Фестиваль «Новости. Время местное». Репортаж журналиста Натальи Богдановой — лучший репортаж Урала и Сибири.
 1998 — Фестиваль региональных программ «Вся Россия». «Студия-41» — победитель в номинации «Художественное оформление программ».

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала

Телеканалы, запущенные в 1997 году
Телекомпании России
Телеканалы Екатеринбурга
Телеканалы на русском языке